Geografia:
 Vinita, localitat estatunidenca a l'estat d'Oklahoma
 Vinita Park, localitat estatunidenca a l'estat de Missouri
 Vinita Terrace, localitat estatunidenca a l'estat de Missouri